de Engelse vertaling van "buurmeisje"
 The Girl Next Door (1953), een muzikale komedie met Dan Dailey
 The Girl Next Door (boek), een boek van Jack Ketchum
 The Girl Next Door (1998), een dramafilm met Tracey Gold
 The Girl Next Door (documentaire), een documentaire over pornoactrice Stacy Valentine
 The Girl Next Door (televisieserie), een dramatelevisieserie met Polly Shannon
 The Girl Next Door (2004), een tienerfilm met Elisha Cuthbert
 The Girl Next Door (2007), verfilming van het boek van Jack Ketchum